

Geografia
 Hartenfels – comune della Renania-Palatinato

Architettura
 Castello Hartenfels (Schloss Hartenfels) – castello di Torgau
 Haus Hartenfels – edificio di Duisburg
 Burgstall Hartenfels – resti di una fortezza a Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg

Persone
 Andreas Hartenfels – politico tedesco (n. 1966)
 Georg Christoph Petri von Hartenfels – medico tedesco (1633-1718)
 Ludwig Hartenfels – politico tedesco (1894-1955)